Naveau kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Raymond Léonard Naveau
 Georges Raymond Léonard Naveau

Robotskapade auktorsförkortningar